Koszykówka na igrzyskach afrykańskich – turniej koszykarski mężczyzn oraz kobiet jest rozgrywany na igrzyskach afrykańskich od 1965 roku. Reprezentacje Egiptu i Angoli są najbardziej utytułowanymi drużynami, a wśród kobiet reprezentacja Senegalu.

Turniej mężczyzn

Medaliści

Szczegóły uczestnictwa

Klasyfikacja medalowa

Turniej kobiet

Medaliści

Szczegóły uczestnictwa

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja medalowa mężczyzn i kobiet 

 Demokratyczna Republika Konga – były Zair

Bibliografia 
 All Africa Games 2007 - Men Basketball 
 All Africa Games 2011 - Men Basketball 
 All Africa Games 2015 - Men Basketball 
 All-Africa Games Basketball (Men) 
 Basketball Africa National Teams Archive 

Koszykarskie rozgrywki międzynarodowe w Afryce